Маршев — фамилия; имеет женскую форму Маршева.
 Маршев, Вадим Иванович (род. 1938) — советский и российский экономист, преподаватель, почётный профессор МГУ им. М. В. Ломоносова.
 Маршев, Олег Вадимович (род. 1961) — российско-итальянский пианист.
 См. также 
 
 Марш (значения)